5270 Какабадзе (5270 Kakabadze) — астероїд головного поясу, відкритий 19 травня 1979 року, названий на честь Давида Какабадзе.

 Какабадзе-Гудушаурі Маргарита Павлівна (нар. 1916 — пом. ?) — завідувачка сільської лікарської амбулаторії у с. Ламіскана Каспського районі Грузинської РСР. Герой Соціалістичної Праці.
 Какабадзе Давид Несторович (груз. დავით ნესტორის ძე კაკაბაძე; 8 (20) серпня 1889, село Кухі поблизу Хоні — 10 травня 1952, Тбілісі, Грузинська РСР) — грузинський живописець, брат художника Саргиса Какабадзе.
 Какабадзе Платон Михайлович (; сценічний псевдонім Імерелі; 1864—1895) — оперний співак (тенор), один з перших грузинських професійних оперних співаків.